Soeiro foi um antropónimo muito comum na Idade Média em Portugal. Hoje praticamente caiu em desuso, embora seja bastante corrente o patronímico derivado, Soares.

Entre as personalidades que usaram este nome, destacam-se:
 Soeiro Mendes da Maia, irmão de Gonçalo Mendes da Maia e do arcebispo de Braga Paio Mendes
 Soeiro I, bispo de Évora
 Soeiro II, bispo de Évora
 Soeiro (I) Anes, bispo de Lisboa
 Soeiro (II) Viegas, bispo de Lisboa
 Soeiro Pereira Gomes, escritor neo-realista português e militante comunista

Desambiguação
Prenomes